Hradište può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Hradište, comune del distretto di Poltár, nella regione di Banská Bystrica
Hradište, comune del distretto di Partizánske, nella regione di Trenčín
Hradište pod Vrátnom, comune del distretto di Senica, nella regione di Trnava